Епархия Бетлехема () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Бетлехем (ЮАР). Епархия Бетлехема входит в митрополию Блумфонтейна. Кафедральным собором епархии Бетлехема является церковь Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии.

История 
12 февраля 1948 года Римский папа Пий XII издал буллу «In christianum», которой учредил апостольский викариат Бетлехема, выделив его из апостольского викариата Крунстада (сегодня — Епархия Крунстада).

11 января 1951 года Римский папа Пий XII издал буллу «Suprema Nobis», которой преобразовал апостольский викариат Бетлехема в епархию.

Ординарии епархии 
 епископ Léon Klerlein C.S.Sp. (12.02.1948 — 22.05.1950);
 епископ Peter Kelleter C.S.Sp. (12.03.1950 — 5.07.1975);
 епископ Hubert Bucher (9.12.1976 — 31.12.2008);
 епископ Jan de Groef M.Afr. (31.12.2008 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, стр. 958, ISBN 88-209-7422-3
  Булла In christianum, AAS 40 (1948), стр. 360 
  Булла Suprema Nobis, AAS 43 (1951), стр. 257

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Южно-Африканской Республики